Амилахори () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Амилахори, Гиви Иванович (1874—1943) — Георгиевский кавалер; полковник; 23 мая 1916.
 Амилахори, Иван Гивич (1829—1905) — Георгиевский кавалер; генерал-майор; 23 декабря 1878.

См. также 
 Амилахвари